Suzy (Aisne) — comuna do departamento de Aisne, França
 Suzy Guerra — cantora portuguesa
 Suzy (filme) — filme de 1936, do diretor George Fitzmaurice
 SuZy — cantora turco-israelense

Desambiguações de topônimos